Geografia:
 Ger, municipi de la Baixa Cerdanya.
 Ger, municipi francès del departament dels Alts Pirineus.
 Ger, municipi francès del departament de la Manche.
 Ger, municipi francès del departament dels Pirineus Atlàntics.

 Altres:
 Ger, transcripció alternativa del mot mongol гэр (guer), iurta.
 GER Entitat Cultural i Esportiva, entitat de Sant Pere de Ribes